

Fumetti 
 Marin – nome originale del personaggio Castalia del manga e anime I Cavalieri dello zodiaco
 Marin Reigan – personaggio dell'anime Baldios - Il guerriero dello spazio
 Marin Kitagawa – personaggio del manga e anime My Dress-Up Darling

Geografia 
Austria
 Marin – frazione di Virgen, comune nel distretto di Lienz (Tirolo)

Francia
 Le Marin – comune nell'arrondissement di Le Marin (Martinica)
 Marin – comune nel dipartimento dell'Alta Savoia (Alvernia-Rodano-Alpi)

Iran
 Marin – località nella provincia di Gachsaran (Kohgiluyeh e Buyer Ahmad)

Messico
 Marín – comune (Nuevo León)

Romania
 Marin – frazione di Crasna, comune nel distretto di Sălaj (Transilvania)

Spagna
 Marín – comune nella provincia di Pontevedra (Galizia)

Stati Uniti d'America
 Contea di Marin – contea (California)
 Marin – antico nome di Point Reyes Station, località nella contea di Marin (California)
 Marin City – località nella contea di Marin (California)

Svizzera
 Marin – ex comune ora frazione di La Tène, comune nel distretto di Neuchâtel (Canton Neuchâtel)
 Marin-Epagnier – ex comune ora aggregato a La Tène, comune nel distretto di Neuchâtel (Canton Neuchâtel)

Persone 

 Thiago Marin (1984) – calciatore brasiliano

 Marín
 Carlos Marín (1968-2021) – cantante spagnolo
 Luis Muñoz Marín (1898-1980) – poeta, giornalista e politico portoricano
 Antonio Marín Muñoz (1970) – scrittore e storico spagnolo
 Tomás Marín de Poveda (1650-1703) – militare e politico spagnolo
 Gladys Marín (1941-2005) – politica cilena
 Manuel Marín (1949) – politico spagnolo
 Édgar Marín (1943) – calciatore costaricano
 José Miguel Marín (1945-1991) – calciatore argentino
 Rónald Marín (1962) – calciatore costaricano
 José Ignacio Saénz Marín (1973) – calciatore spagnolo
 Luis Marín (1974) – calciatore costaricano
 Vladimir Marín (1979) – calciatore colombiano
 Adrián Marín (1997) – calciatore spagnolo
 José Marín (1950) – atleta spagnolo
 Dianicelis Marín (1965 circa) – schermitrice cubana
 Ruber Marín (1968) – ciclista colombiano
 Juan Antonio Marín (1975) – tennista costaricano
 Federico Marín (1982) – cestista argentino
 Carolina Marín (1993) – giocatrice di badminton spagnola
 Alicia Marín (1997) – arciera spagnola

Altro 
 Marin – vento mediterraneo
 Marin – nome proprio di persona maschile
 Marin – famiglia nobile veneziana
 Hanna Marin – personaggio della serie televisiva statunitense Pretty Little Liars

Pagine correlate 
 Giovanni Marin